Руђету има више значења:

 Руђету (Михаешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Руђету (Слатиоара), насеље у округу Валча у Румунији